Stickel bezeichnet

 Stickel, ein Holzpfahl im Weinbau
 Stickel (Grabmal), eine Art des Totenbrettes, das als Grabmal dient

Stickel ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Ferdinand Michael Stickel (1787–1848), deutscher Rechtswissenschaftler
 Fred Stickel († 2015), US-amerikanischer Zeitungsverleger
 Gerhard Stickel (* 1937), deutscher Linguist
 Heinz Stickel (1949–2015), deutscher Fußballspieler
 Johann Gustav Stickel (1805–1896), deutscher evangelischer Theologe, Orientalist und Numismatiker
 Max Stickel (1875–1952), deutscher Gynäkologe
 Michael Stickel (* 1981), deutscher Fußballspieler
 Viktor Stickel (* 1982), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor für Animationsfilme
 Walt Stickel (1922–1987), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Stickelerziehung, siehe Reberziehung
 Stickl
 Stickle